Пулозеро:

 Пулозеро — озеро на Кольском полуострове.
 Пулозеро — озеро в Беломорском районе Карелии.
 Пулозеро — село в Кольском районе Мурманской области.
 Пулозеро — деревня в Беломорском районе Республики Карелия. Ныне не существует.
 Пулозеро — железнодорожная станция Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Мурманской области.

Примечания